Världsmästerskap 2019 kan avse:

 Världsmästerskapet i fotboll för damer 2019
 Världsmästerskapen i alpin skidsport 2019
 Världsmästerskapet i bandy för herrar 2019
 Världsmästerskapen i badminton 2019
 Världsmästerskapen i bordtennis 2019
 Världsmästerskapen i brottning 2019
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2019
 Världsmästerskapet i ishockey för damer 2019
 Världsmästerskapen i skidskytte 2019
 Formel 1-VM 2019
 Världsmästerskapet i handboll för herrar 2019
 Världsmästerskapet i handboll för damer 2019
 Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2019
 Världsmästerskapen i friidrott 2019
 Världsmästerskapet i innebandy för damer 2019
 Världsmästerskapen i konståkning 2019
 Världsmästerskapen i orientering 2019
 Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2019
 Världsmästerskapen i simsport 2019
 Världsmästerskapen i skidorientering 2019
 Världsmästerskapet i rugby 2019
 World Touring Car Championship 2019